Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Copa Telmex) werd gespeeld van 15 tot en met 21 februari 2010. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= David Ferrer
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-team02= Simon Greul
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=63
| RD1-team03= Peter Luczak
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-team04= Frederico Gil
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-team05= Marcel Granollers
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Diego Junqueira
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=2
| RD1-team07= Fabio Fognini
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=64
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Igor Andrejev
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=7
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Albert Montañés
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-team10= Pablo Cuevas
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Pablo Andújar
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-team12= Óscar Hernández
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=1
| RD1-team13= Potito Starace
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=62
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= David Nalbandian
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-team15=

 Onderste helft 

| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[10]
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= JP Brzezicki  JI Chela
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-team08= I Andrejev  D Gimeno Traver
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-team09= Ó Hernández  A Montañés
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[3]
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= L Arnold Ker  B Dabul
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=[10]
| RD1-team11= M Daniel  P Lorenzi
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2=0
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= S Prieto  H Zeballos
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-team13= N Almagro  S Ventura
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-team14= F Fognini  P Starace
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=[3]
| RD1-team15= D Köllerer  O Marach
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Sá  H Tecău
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=4
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= P Cuevas  M Granollers
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=4
| RD2-team02= S Greul  P Luczak
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2='''6
| RD2-team03=

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires